Бланш:

 «Бланш» — французский фильм 1971 года режиссёра Валериана Боровчика.
 «Бланш» — канадский телевизионный сериал 1993 года.
 Бланш — цирковой термин (от  — «доска»).
 «Бланш» — российская рок-группа.
 Бланш — карстовая пещера в Австралии.
 Бланш — станция линии 2 Парижского метрополитена, расположенная на границе IX и XVIII округов Парижа.

Персоналии 
 Бланш, Август Теодор (1811—1868) — шведский писатель, драматург, журналист и государственный деятель.
 Бланш, Бартоломе (1879—1970) — чилийский армейский офицер, временный президент Чили.
 Бланш, Жак-Эмиль (1861—1942) — французский художник и писатель.
 Бланш, Франсис (1921—1974) — французский актёр-комик, писатель, поэт.
 Бланш д’Антиньи (1840—1874) — французская куртизанка, натурщица, певица и актриса времён Второй империи.
 Бланш (Бланка) Кастильская (1188—1252) — королева Франции.
 Бланш Свит (1896—1986) — актриса немого кино.
 Бланш (настоящее имя Элли Дельво) (род. 1999) — бельгийская певица, представитель Бельгии на конкурсе песни Евровидение 2017.

Другое 

 Бланш — белый соус.
 Бланш — синяк под глазом, ссадина.
 Бланш-Эглиз — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.